Aurensan (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Aurensan (Pireneje Wysokie) – francuskie miasto w regionie Midi-Pireneje